Aurenche est un nom de famille notamment porté par :

Jean Aurenche, (1903-1992), scénariste français

Guy Aurenche, '1946-) avocat français

Henry Aurenche (1879-1971) médecin et romancier français